Telenovelas
 Joia Rara, da TV Globo, com Bruno Gagliasso e Bianca Bin
Álbuns
 Joia Rara ao Vivo, de Gian & Giovani
 Jóia Rara (álbum), de Mara Maravilha

Desambiguações de artes